Навальмораль-де-Бехар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 11,08 км². Население — 60 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Покровителем города считается святой Бартоломе.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки